Koh-Lanta : Nicoya est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta, diffusée sur la chaine de télévision française TF1 du  au . Cette saison fut la première à être présentée par Denis Brogniart, l'animateur étant seulement voix-off lors de la précédente édition. Cette saison fût tournée au Costa Rica sur la péninsule de Nicoya.

C'est Amel qui remporte cette édition face à Nicolas, lors du conseil final. Elle empoche ainsi les  promis au vainqueur.

Caractéristiques de la saison 

 Les deux ambassadeurs, Maud et François-Xavier, ont été désignés par Denis Brogniart, et n'ont pas eu de vote supplémentaire ou éliminatoire à débattre. Leur rôle consistait uniquement, après avoir partagé un repas et une douche, à choisir sur quel camp se passera la réunification.
 C'est la première fois que le totem remis aux victorieux est à l'effigie de l'émission (bras levés perpendiculairement et parallèles aux jambes). Le totem de la première saison représentait le contraste entre des figures gaies et tristes.
Le point d'eau n'était pas une citerne enterrée dans le sol mais la production apportait chaque jour de grosses bonbonnes d'eau. Chaque candidat remplissait alors leur gourde de cette eau pour que n'apparaisse pas à l'image les bonbonnes d'eau.
 Dès la réunification, une pièce en toile de petite taille munie d'une caméra, nommée défouloir, fut installée sur l'île afin que les candidats aillent seul y livrer leurs impressions.
 Chaque candidat avait un objet fétiche : par exemple, Jacky avait une plaque militaire, Béatrice le doudou de son fils Léo, Amel des mots croisés, etc.
 Première épreuve de la finale : le questionnaire. Les candidats doivent répondre à 4 questions individuelles puis à 1 question collective. Ces questions portent sur les aventuriers éliminés et différents évènements de cette saison. Celle qui donne le moins de bonnes réponses et est éliminée est Marianne.
 Deuxième épreuve de la finale : l'épreuve des poteaux. Au bout de 4 heures 25 minutes, Bernard est le premier à tomber. Après 5 heures 15 minutes d’épreuve, Nicolas tombe à son tour. Amel remporte donc cette épreuve et choisit d’affronter Nicolas devant le jury final.

Tournage 

Pour cette saison, Denis Brogniart, alors seulement voix-off lors de la précédente édition, prend la place d'Hubert Auriol à la présentation.

Contexte géographique et climatique 

Le climat du Costa Rica est marqué par une saison sèche (décembre à avril) et une saison des pluies (avril à novembre).

Les conditions météorologiques étaient bonnes et les candidats n'ont pas eu besoin de se construire de réel abri.

Candidats 

Ci-dessous, la liste des 16 candidats de cette saison, âgés de 22 à 51 ans et répartis en deux équipes de huit. 

Notes
 François-Xavier mène une carrière de chanteur en Indonésie sous le pseudonyme de Fransoa Superstar. Il est également acheteur dans l'émission Affaire Conclue depuis .
 Nicolas décède en 2020 des suites d'un cancer.

Légende :

(jour 1 – ...), indique pendant combien de jours l'aventurier(ière) est resté(e) en compétition.

Notes :

Déroulement

Bilan par épisode

Détail des votes

Résumés détaillés

Episode 1 
Les Tambor sont composés d'Amel, Béatrice, Jacky, Jimmy, Maud, Nelly, Pierre et Xavier.

Les Ventanas sont composés d'Adonis, Bernard, Caroline, Céline, François-Xavier, Isabelle, Marianne et Nicolas.

Les Tambor perdent l'immunité lors d'une course ou chaque équipier aide à porter un radeau sur lequel sont regroupées des torches. Jacky est éliminé.

Episode 2

Xavier chute lourdement dans la jungle et doit être hospitalisé. Jacky revient dans l'aventure. Les Ventanas gagnent le confort et les Tambor l'immunité dans une épreuve encordée dans la mangrove. Caroline est éliminée.

Episode 3

Les jaunes gagnent le confort et les rouges l'immunité lors de l'épreuve de la dégustation. Off, pour garder l'effet de surprise, la production avait fait croire aux candidats qu'ils allaient passer une épreuve de questionnaires: les larves étaient en effet dissimulées en haut de poteaux de bois, semblables aux pupitres d'émissions de télé sur la connaissance. Céline est éliminée.

Episode 4

Les jaunes gagnent confort et immunité, l'épreuve dite des porteurs d'eau: Les équipes cheminent sur des poutres pour charger le porteur d'eau adverse (Jacky chez les rouges, Adonis chez les jaunes). Nelly est éliminée

Episode 5

Le confort consiste en un choix dans chaque équipe d'une personne, en l'occurrence Jacky chez les rouges et Bernard chez les jaunes, pour effectuer un changement d'équipe. Puis ce sont les jaunes qui gagnent le jeu d'immunité: les équipes, encordées, réalisent une course d'obstacles sur la plage, en lisière de jungle et dans l'eau. Pierre est éliminé.

Episode 6

Les jaunes gagnent le confort et les rouges l'immunité: l'épreuve du prisonnier. Les équipiers aident celui de leur équipe, prisonnier de la corde, à franchir tous les obstacles qui le mène au bout de celle-ci. Pour la première fois de l'histoire de koh Lanta, une équipe (les jaunes) décide sciemment de perdre une épreuve pour supprimer l'un des siens: Jacky, transfuge des rouges chez les jaunes est définitivement éliminé.

Episode 7

Les jaunes gagnent le confort et les rouges l'immunité, une épreuve d'adresse où les participants doivent faire tomber au bout d'une planche mobile, la boule dans le cas adverse. Adonis est éliminé. Pour la première fois, la réunification n'a pas lieu au  épisode.

Episode 8

Les deux ambassadeurs, Maud et François-Xavier, ont été désignés par Denis Brogniart, et n'ont pas eu de vote supplémentaire ou éliminatoire à débattre. Leur rôle consistait uniquement, après avoir partagé un repas et une douche, à choisir sur quel camp se passera la réunification.

Béatrice remporte l'immunité, épreuve d'équilibre par élimination ou les 9 derniers aventuriers sont sur une même poutre dans l'océan pacifique..

Jimmy est éliminé.

Episode 9

Béatrice remporte le confort, où il faut écrire correctement le mot "naufrageurs" avec des plaquettes trouvées en mer. et François-Xavier l'immunité lors d'un concours de tir à l'arc. Béatrice est éliminée.

Episode 10

Le confort est le mythique parcours du combattant, François-Xavier remporte la manche masculine et Isabelle la manche féminine devant Marianne. Nicolas l'immunité, l'épreuve des sacs. Une course avec un sac de sable comme handicap dans le lit d'une rivière en trois étapes, avec 2 éliminés à chacune des deux premières. Ceux-ci doivent alors redistribuer leurs charges sur les participants restant. François-Xavier est éliminé, trahi par son ami Nicolas.

Episode 11

Marianne remporte le confort, l'épreuve de la boue et Nicolas l'immunité: les participants traversent une rivière pour aller récupérer des combustibles de l'autre côté. Ils doivent ensuite les ramener, faire un feu avec. Le 1er dont le feu brise la corde au dessus de son foyer l'emporte.

L'épisode, bien que diffusé en plein été, a été tourné le jour de l'arrivée au second tour du candidat Jean-Marie Le Pen aux présidentielles de 2002. Ainsi, pour la première et dernière fois de l'émission, les candidats font part sur le camp de leurs opinions politiques, Bernard déclarant des opinions plutôt en faveur du candidat Le Pen, et Amel déclarant comprendre la souffrance des gens face à une immigration arabe qui refuse de s'intégrer et surtout des jeunes qui se plaignent tout le temps. Amel, ressentant quelques opinions racistes parmi le camp, déclare alors ouvertement : "Vous êtes étonnée qu'une fille arabe parle bien français et veuille s'intégrer et travailler ? Ça ne devrait pas normalement." Nicolas semble ne pas partager les opinions de Bernard, et Maud, Marianne et Isabelle préfèrent jouer joker sur la question.

Au conseil, Isabelle est finalement éliminée.

Episode 12

Les stratégies de Nicolas et sa bande agacent la tribu : en effet, ils n'éliminent que les plus forts et les plus méritants, afin de s'assurer une place en finale. De plus, Nicolas n'a pas hésité à éliminer des membres de son ancienne équipe, qui plus est des amis, pour aller plus loin, une première dans l'histoire du jeu.

Bernard remporte le confort de l'équilibre sur l'eau, et Marianne l'immunité. Maud est éliminée, au grand regret de Nicolas qui votait à contrecœur par stratégie.

Episode 13

Amel et Nicolas remportent le quiz. Bernard finit seconde. Marianne, qui a le moins de bonnes réponses est éliminée de l'aventure à la suite de cette épreuve du quiz. 

Amel termine première de la toute nouvelle épreuve des poteaux, et bat un record historique dans cette épreuve : 5 h 17, jamais égalé en plus de 20 ans d'émission. Un record toutefois remis en cause aujourd'hui : les candidats avaient alors des chaussures et la première portion du poteau (7 cm) ne fut enlevée qu'au bout de 3 h pour le réduire à 14 cm puis à 7 cm au bout de 5 h 15. Les candidats devaient régulièrement tourner sur eux-mêmes. C'est donc Jade, qui a tenu plus de 4h à deux reprises en 2007 et 2008, qui est généralement créditée de cet exploit.

Bernard tombe en premier des poteaux. Alors qu'il ne reste plus que Nicolas et Amel sur les poteaux, le premier propose à Amel de "mettre les deux pieds dans l'eau" en lui promettant de la choisir pour la finale, Amel refuse. Finalement, Nicolas tombe en premier et Amel choisit Nicolas pour la finale. Le jury final vote Amel à 5 voix contre 2 (Marianne et Bernard votent Nicolas). En effet, rouges et jaunes s'allient pour ne pas offrir la victoire au stratège de l'aventure, moins méritant selon eux qu'Amel.

Amel est donc la gagnante de la saison 2.

Polémique

Audiences et diffusion 
La moyenne de cette saison est de 6,092 millions de téléspectateurs pour 32,7 % de PDM.

Légende :

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Saison de Koh-Lanta
2002 à la télévision en France